Peter McNamara e Paul McNamee hanno battuto in finale Paul Kronk e Cliff Letcher 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Henry Pfister /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Bob Carmichael /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)

 Peter McNamara /  Paul McNamee (Campioni)
 John Sadri /  Tim Wilkison (semifinali)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (quarti di finale)
 Syd Ball /  Kim Warwick (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1979